Am 26. Mai 2019 fanden in der Hansestadt Hamburg die Bezirksversammlungswahlen statt. Die Wahlen fanden gleichzeitig mit den Europawahlen und einigen Wahlen in Deutschland statt.

Das Gesamtergebnis der Wahlen zu den Bezirksversammlungen in Hamburg 2019 lautete:

Weblinks 
 Offizielle Wahlseite

Einzelnachweise 

Wahl in Hamburg
Kommunalwahl 2019